Константин Рубенович Хачатуров (, Тифлис — , Москва) — конструктор авиационных двигателей. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии.

Один из создателей первых отечественных газотурбинного и дизельного авиационных двигателей. Под его руководством и при непосредственном участии была создана серия отечественных реактивных двигателей 3-го поколения.

Создатель модификаций турбореактивного двигателя форсированного (ТРДФ) для скоростных самолётов МиГ.

Главный конструктор ТМКБ «Союз».

Руководил созданием модификаций и внедрением в серийное производство ТРД С. К. Туманского. Двигатели Xачатурова установлены на самолётах А. И. Микояна, Р. А. Белякова, П. О. Сухого.

Примечания

Ссылки 
 Хачатуров Константин Рубенович

Выпускники Московского авиационного института
Лауреаты Ленинской премии
Герои Социалистического Труда
Конструкторы авиационных двигателей
Машиностроители
Похороненные на Кунцевском кладбище